(signifiant « mère de Nemegt ») est un genre éteint de dinosaures théropodes du Crétacé supérieur retrouvé dans la formation de Nemegt, en Mongolie. L'espèce type, , a été décrite par J. Lü, Tomida, Azuma, Dong, et Lee en 2004 sous le nom de Nemegtia. Découvrant plus tard que le nom est déjà utilisé, le genre est renommé Nemegtomaia en 2005<ref name="luetal2005">{{article|langue=en|auteur=J. Lü, Y. Tomida, Y. Azuma, Z. Dong et Y.-N. Lee|année=2005|titre=Nemegtomaia gen. nov., a replacement name for the oviraptorosaurian dinosaur Nemegtia Lü et al., 2004, a preoccupied name|périodique=Bulletin of the National Science Museum, Tokyo, Series C|volume=31|pages=51}}</ref>.Nemegtomaia appartient à la sous-famille des Oviraptorinae et pourrait être un proche parent de Citipati.

 Historique 

En 2002, Lü et ses collègues relient un crâne à l'espèce Ingenia (maintenant Ajancingenia). Ce dernier sera par la suite associé à Nemegtomaia''.

Deux autres spécimens y sont associés en 2012. L'un d'eux a été retrouvé avec un nid et des œufs.

Description

Classification 
Le cladogramme suivant est réalisé à partir des travaux de F. Fanti et de ses collègues (2012) :

Voir aussi 
 Liste des dinosaures
 Oviraptorosauria

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Oviraptorosauria
Genre de maniraptoriens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2005
Taxon fossile décrit en 2004